Název kohout nese více různých objektů:

obecný význam
 samec kura domácího
 sameček dalších ptáků z řádu hrabavých

hory a vrchy

 1. Kohout (Těšínská pahorkatina) (331 m) - kopec v Těšínské pahorkatině v obci Horní Bludovice
 2. Kohout (České středohoří) (589 m) – vrch v Českém středohoří v okrese Děčín
 3. Kohout (Blatenská vrchovina) (622 m) - vrchol v Nepomucké vrchovině, jihovýchodně od Budislavic
 4. Kohout (Novohradské podhůří) (871 m) – vrch v Soběnovské vrchovině v okrese Český Krumlov
 5. Kohout (571 m) – starší název pro Tetřeví vrch v Lužických horách u obce Prysk
 6. Kohoutí vrch – jiný název pro Humenský vrch v Českém středohoří

technika
 kohout (potrubí) – jednoduchý uzávěr průtoku, užívaný hlavně u plynových potrubí
 ventil – neodborně další typy uzávěrů potrubí 
 kohout (zbraň) – součástka a ovládací prvek zbraně

příjmení osob
 Kohout (příjmení) – více různých osobností

jiný význam
 kohout je jiné označení pro účes zvaný číro
 kohout (čínská astrologie) – astrologické znamení v čínské astrologii
 kohout (psychologie) - jedna z osobnostních faset člověka trpícího hraniční poruchou osobnosti
 Autobusová doprava Kohout s. r. o. – malá rodinná dopravní firma z Karlovy Vsi na Křivoklátsku
 červený kohout – sousloví se používá v lidové hovorové mluvě jako synonymum pro požár
 galský kohout – jeden ze symbolů Francie
 kohoutí zápasy – lidová zábava v některých exotických zemích
 plechový kohout – kovová tyč na vrcholku věžní střechy s plechovým kohoutkem, větrnou růžici a pod.

Související články 
 Kohut
 Kohoutek
 Kohoutov

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno